Kult (гурт) — польський рок-гурт
 Kult (журнал) — молодіжний мистецько-розважальний ілюстрований електронний журнал.